Мо () — корейське прізвище.
 Мо Джі Су — південнокорейський ковзаняр.
 Мо Тхе Бом — південнокорейський ковзаняр.
 Ба Мо — бірманський політичний діяч.
 Томмі Мо — американський гірськолижник, спеціаліст зі швидкісних дисциплін олімпійський чемпіон та медаліст.
 Чжай Мо — китайська шахістка, гросмейстер серед жінок 2016 року.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища